Epipomponia är ett släkte av fjärilar. Epipomponia ingår i familjen Epipyropidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Epipomponia